Beech Glen ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beech Glen (North Carolina)
 Beech Glen (Pennsylvania)
 Beech Glen (West Virginia)